Алабердино — название населённых пунктов в России:

 Алабердино — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Алабердино — село в Тетюшском районе Татарстана.